Aguilares (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Aguilares (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Salvador